Il existe plusieurs rue Santeuil ou rue de Santeuil de par le monde :

rue Santeuil dans le  de Paris ;
 rue Santeuil à Nantes ;
 Rue de Santeuil à Marines (Val-d'Oise)

rue Santeuil à Laval.

Santeuil Rue